Hans von Berlepsch kan syfta på bland andra: 

* Hans von Berlepsch (1850–1915), tysk greve och ornitolog
 Hans von Berlepsch (1857–1933), tysk friherre och ornitolog